Jméno a příjmení František Vaněk se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Vaněk (lední hokejista) – český hokejista (1931–2020)
 František Vaněk (kněz) – český římskokatolický kněz a generální vikář pražské arcidiecéze (1916–1986)
 František Vaněk (politik) – český politik, poslanec zemského sněmu (1864–1912)
 František Bernard Vaněk – český římskokatolický kněz, monsignore, spisovatel a kulturní organizátor (1872–1943)
 František Eduard Vaněk – český gymnazijní profesor (1824–1884)